Ной — имя, фамилия и топоним.

Имя 
 Ной (, Но́ах — «успокаивающий», «умиротворяющий») — мужское личное имя.  
 Ной — ветхозаветный патриарх, построивший Ноев ковчег и спасшийся на нём вместе с семьёй и представителями животного мира во время Всемирного потопа. Ему посвящены:
 Ноах — недельная глава Пятикнижия.
 «Ной» — последняя опера Фроманталя Галеви, законченная его зятем, Жоржем Бизе (ок. 1865, первая постановка — 1885).
 «Ной» — художественный фильм Даррена Аронофски (США, 2014).

Фамилия 
 Ной, Алоиз (1925—?) — люксембургский шахматист.
 Ной, Иосиф Соломонович (1923—1997) — российский учёный-юрист, профессор, автор трудов в области права.
 Ной, Март (род. 1954) — нидерландский футбольный тренер.
 Ной, Пинхас (1935—2016) — израильский военнослужащий, награждённый медалью «За героизм».
 Ной, Рис (род. 1988) — английский актёр.
 Ной, Тревор (род. 1984) — южноафриканский комик и актёр.
 Ной, Хайн-Дирек (1944—2017) — западногерманский метатель диска.

Топоним 
 Ной — река в Таиланде.
 Ной — деревня в Партизанском районе Красноярского края, Россия.
 Новые Боросены — село в Рышканском районе Молдавии.

Другое 
  — сорт белого винограда.
 «Ной» (или «Ноа») — армянский футбольный клуб из Еревана.
 Ной — внесистемная единица измерения уровня шума.

См. также 
 Neu! — немецкая музыкальная группа.
  — индонезийская музыкальная группа.
 Toyota Noah — минивэн, выпускавшийся компанией Toyota в 2001—2007 гг.

Примечания